Podopetalum nodiflorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean François Aimée Gottlieb Philippe Gaudin. Podopetalum nodiflorum ingår i släktet Podopetalum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nodiflorum